|}

Die Yunnan-Tibet-Bahn () ist eine in Bau befindliche Eisenbahnstrecke, die Kunming, die Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Yunnan, mit Lhasa, der Hauptstadt des Autonomen Gebiets Tibet, verbinden soll. Ihre Gesamtlänge beträgt 1.594,4 km. Das Teilstück zwischen Dali und Lijiang wurde zum Jahresende 2009 fertiggestellt. Die Bauarbeiten am nächsten Teilstück bis Shangri-La begannen 2014 und sollen bis 2020 abgeschlossen sein. Die Strecke führt weiter über Bomê und Bayi.

Weblinks 
 China’s Railway Project: Where will it take Tibet? (PDF; 555 kB). Kapitel: Dali-Nyingtri-Lhasa Route. DIIR Publications 2001. - Englisch
 China sets out to build second railway to Tibet (offline)

Fußnoten 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Yunnan
Bauwerk in Tibet
Verkehr (Yunnan)
Verkehr (Tibet)